70-й выпуск Критериум Дофине — шоссейной многодневной велогонки по дорогам по дорогам региона Дофине во Франции, проводящейся в рамках Мирового Тура UCI 2018 (категория 2.UWT). Гонка состояла из 8 этапов и проходила с 3 по 10 июня 2018 года.

Участники 
Приглашение на гонку автоматически получили все 18 команд мирового тура. Также организаторы предоставили уайлд-кард для 4 профессиональных континентальных команд. Каждая команда состояла из 7 велогонщиков. Таким образом на старт соревнования вышли 154 спортсмена.

Маршрут

Ход гонки

Пролог

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Критериум Дофине
Мировой тур UCI 2018